Анна Игнатьевна Маликова (род. 1913, село Белокуракино, теперь поселок Белокуракинского района Луганской области — ?) — советская деятельница сельского хозяйства, телятница на экспериментальной базе Украинского научно-исследовательского института животноводства «Украинка» Харьковского района, новатор сельскохозяйственного производства. Герой Социалистического Труда (10.07.1950). Депутат Верховного Совета УССР 3-го созыва.

Биография 
Родилась в крестьянской семье.

Трудовую деятельность начала в 1930 году в колхозе «Красная звезда» села Белокуракино Луганской области. В 1939 году переехала в Харьков, работала санитаркой в детских яслях.

С 1946 года работала телятницей экспериментальной базы «Украинка» Украинского научно-исследовательского института животноводства в Харьковском районе.

В 1949 году 27 закреплённых за ней телят в возрасте от 4 до 6 месяцев давали более килограмма среднесуточного прироста в весе. За достигнутые успехи в развитии животноводства была удостоена звания Героя Социалистического Труда.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (10.07.1950)
 орден Ленина (10.07.1950)
 медали

Источники 
 Газета «Социалистическая Харьковщина» (Харьков) — январь 1951 года.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва